

Patronymie 
Mandelstam est un patronyme d'origine juive porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 André Mandelstam (1869-1949), juriste et diplomate russe.
 Leonid Mandelstam (1879-1944), physicien russe.
 Iouri Mandelstam (1908-1943), poète et critique de l'émigration russe.
 Nadejda Mandelstam (1899-1980), écrivaine russe mariée à Ossip Mandelstam.
 Ossip Mandelstam (1891-1938), poète russe.
 Stanley Mandelstam (1928-2016), physicien sud-africain.

Autres 
 Variables de Mandelstam, invariants relativistes utilisés en physique dans le formalisme de la diffusion de particules, introduits par Stanley Mandelstam.

Patronyme juif
Patronyme russe